Parachordeuma är ett släkte av mångfotingar. Parachordeuma ingår i familjen spinndubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinndubbelfotingar
Parachordeuma